Цуркан Андрій (1977) — український боксер-професіонал, чемпіон NABF у першій середній категорії (2006—2007).
 Цуркан Вадим Лауренційович (1969) — український артист балету, завідувач трупою Київського театру оперети. Заслужений працівник культури України (2014).
 Цуркан Валерій Іванович (* 1949) — музикант, композитор, продюсер, аранжувальник народних та естрадних музичних творів, Заслужений працівник культури України.
 Цуркан Василь Андрійович (1978—2015), сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цуркан Віталій Володимирович (1989) — український спортсмен, академічний веслувальник.
 Цуркан Владимир (1954) — молдовський політик, голова Конституційного суду Молдови у 2019—2020 рр., колишній депутат парламенту, міністр внутрішніх справ Молдови (1999—2001).
 Цуркан Дмитро Володимирович (1979—2014) — майор МВС України, учасник російсько-української війни.
 Цуркан Людмила Георгіївна (1937) — заслужений діяч мистецтв України, професор, лауреат Всеукраїнського конкурсу вокалістів (м. Київ).
 Цуркан Михайло Іванович (1960) — заступник Голови Вищого адміністративного суду України. Заслужений юрист України.
 Цуркан Олександр Олександрович (1938) — український науковець у галузі фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Інституту фармакології та токсиколоії НАМН України з 1999 по 2002 та з 2006 по 2012 роки.

Див. також
 Цуркану